Michelle Williams (glumica), američka glumica
 Michelle Williams (pjevačica), pjevačica sastava Destiny's Child